{{Info álbum
|Nome          = Aquarela do Brasil
|Tipo          = estúdio
|Artista       = Gal Costa
|Capa          = 
|Fundo         = 
|Lançado       = outubro de 1980
|Gravado       = 
|Gênero        = MPB
|Duração       = 
|Gravadora     = Polygram/Philips
|Produtor      = 
|Crítica       = 
|Formato       = LP (1980)
|Último álbum  = Gal Tropical (1979)
|Este álbum    = Aquarela do Brasil (1980)
|Próximo álbum = Fantasia (1981)
}}Aquarela do Brasil é um álbum de Gal Costa que traz 12 faixas compostas por Ary Barroso.

Todas as faixas compostas por Ary Barroso exceto onde anotadas.

 Faixas 

Lado 1

 É Luxo Só Já Era Tempo (Ary Barroso/Vinícius de Moraes)
 Camisa Amarela Na Baixa do Sapateiro Folha Morta No Tabuleiro da Baiana (Participação Especial: Caetano Veloso)

Lado 2

 Jogada Pelo Mundo Inquietação Tu Faceira Novo Amor Aquarela do Brasil''